Apiloscatopse är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av E.F.Cook 1974. Apiloscatopse ingår i familjen dyngmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dyngmyggor
Apiloscatopse